Ки́шфалуди () — венгерская фамилия:
 Кишфалуди, Карой (1788—1830) — венгерский драматург, художник и поэт.
 Кишфалуди, Шандор (1772—1844) — венгерский поэт и драматург-романтик; старший брат Кароя Кишфалуди.
 Кишфалуди-Штробль, Жигмонд (1884—1975) — венгерский скульптор; лауреат премии имени Кошута.